Teatro universitario puede referirse a:

Tipo de teatro 
Por Teatro Universitario entendemos al teatro que procede en la Universidad o tiene un fuerte lazo con esta, normalmente realizado por estudiantes. Cuando hablamos de la institución o del sector, al igual que con la palabra Universidad, se suele poner las iniciales en mayúsculas. Por ejemplo, «El IV Festival Nacional de Teatro Universitario fue del 1 al 5 de mayo en Toledo».

Agrupación teatral
Un teatro universitario es una agrupación teatral universitaria. Por ejemplo, «El teatro universitario de medicina actúa hoy».
Teatro Español Universitario o T.E.U. fue el nombre que recibieron las agrupaciones teatrales en época franquista respaldadas por el Sindicato Unificado de Estudiantes. Por ejemplo, «El T.E.U. de medicina actúa hoy».
 El Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica, la institución teatral estable más antigua de Costa Rica.

Sala escénica
Un teatro universitario puede ser el nombre de un auditorio o salón de actos con capacidad para acoger montajes teatrales. Por ejemplo, «Fuimos a un mitin político al teatro universitario de la Universidad de Antioquia».